Марти́н дель Ка́мпо () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Гонсалес Мартин дель Кампо, Хосе Мигель (Мичел; род. 1963) — испанский футболист.
 Сервантес Мартин дель Кампо, Алан (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Ярисар Мартин дель Кампо, Паоло (род. 1997) — мексиканский футболист.

См. также 
  — уругвайский футболист
 Мартин#Фамилия
 дель Кампо